Ры́жий:
 Рыжий — оттенок оранжевого.
 Рыжий — название для одного из амплуа клоунов, в Европе принято название «август».

Персоналии 
 
 Рыжий, Валентин Леонидович (1946—2021) — театральный режиссёр, актёр, педагог.
 Рыжий, Виктор Иванович (род. 1946) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН (1991).
 Рыжий, Леонид Кириллович (1921—1995) — советский лётчик-ас, истребитель, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник.

См. также 
 Рыжий лес — лесной массив близ Чернобыльской АЭС, серьёзно пострадавший во время взрыва реактора.
 Эрик Рыжий
 Рыжая